Eo puede referirse a:

El idioma esperanto por su código ISO 639-1.
El elemento químico de número 114: erristenio, ahora conocido como Flerovio.
El Río Eo.
Eo, una antigua ciudad griega localizada en Laconia.
Eo, película de 2022 dirigida por Jerzy Skolimowski.